Champ – legendarne zwierzę zamieszkujące jezioro Champlain na wschodniej części granicy USA i Kanady w Ameryce Północnej, obiekt badań kryptozoologii, nazwa rzekomego zwierzęcia pochodzi od nazwy zbiornika. Champ należy do tak zwanych kryptyd wodnych i rzekomych "potworów z jezior" (w skład tej grupy kryptyd wchodzi także m.in. słynna Nessie).

Wygląd 
Według relacji świadków i zdjęć długość zwierzęcia waha się między 5-12 metrów, jednak nigdy nie widziano go całego, jedynie jego szyję, grzbiet lub garby, co może świadczyć, że stworzenie jest większe niż się wydaje. Ma kolor szarawo-brązowy, niezwykle długą i cienką szyję, głowę podobną do końskiej oraz 1-3 garby. W relacjach rzekomych świadków występują dość duże rozbieżności, co może świadczyć o istnieniu nie jednego, lecz całego stada tych stworzeń bądź po prostu o fałszywości zeznań.

Historia 
Pierwsze wzmianki o Champie pochodzą z XVIII wieku, kiedy to tubylcy widywali tajemnicze zwierzę wyłaniające się z tafli jeziora, jednak głośno o nim stało się w XX wieku - wtedy bowiem turyści zaczęli zjeżdżać się nad jezioro Champlain, by zobaczyć dziwne zwierzę. Pierwszym człowiekiem, który profesjonalnie zajął się tą sprawą był Joseph Zarzynski, nauczyciel z Wilton. Rozpoczął on zbieranie informacji na temat stworzenia, powołał nawet w tym celu fundację oraz stworzył specjalną grupę badawczą, która zajęła się badaniem jeziora zaawansowaną aparaturą. Pomimo wysiłków nie udało mu się jednak niczego wykryć. Po nieudanych próbach Zarzynski zakończył swoje badania. Obecnie prace nad udowodnieniem istnienia potwora prowadzi Dennis Jay Hall, dyrektor grupy badawczej Champ Quest. Twierdzi on, że regularnie widuje potwora i zrobił mu wiele zdjęć oraz nakręcił kilka filmów.

Dowody 
Cała legenda potwora z jeziora Champlain opiera się na zeznaniach świadków, zdjęciach i filmach. 5 lipca 1977 r. Sandra Mansi wykonała zdjęcie, które przedstawia - jak twierdzi - szyję potwora wyłaniającą się z wody. Fotografia ta poddana została analizie wielu naukowców  m.in. z Uniwersytetu Arizony czy Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej. Sporne jest, czy obiekt na zdjęciu to rzeczywiście legendarny potwór z jeziora Champlain. Trudno m.in. ustalić wielkość obiektu na zdjęciu, a sama Mansi nie mogła lub nie chciała udzielić informacji, które mogłyby pomóc przy analizie zdjęcia. Stwierdziła na przykład, że nie jest w stanie wskazać, z którego miejsca nad brzegiem jeziora robiła zdjęcie. Pierwszy film rzekomo przedstawiający Champa wykonał 30 czerwca 1985 r. Dennis Jay Hall podczas podróży kajakiem, jednak jest on bardzo niewyraźny. Film przedstawia dziwny obiekt, który nagle pojawia się przed kamerą, przepływa kilkadziesiąt metrów częściowo wynurzony, a następnie z powrotem się zanurza.

Teorie 
Kryptozoolodzy uważają, że potwór może być gatunkiem plezjozaura, który w jakiś sposób przetrwał do dziś.  Inna teoria głosi, że Champ to mutant, a jeszcze inna, że to tylko wykreowana atrakcja turystyczna mająca na celu ściąganie turystów nad jezioro Champlain.

Zobacz też 
 Ogopogo
 Morgawr
 Storsjöodjuret

Przypisy 

Kryptydy
Folklor amerykański